SCAF ist eine Abkürzung für:

 Système de combat aérien du futur, französisches Akronym für das zukünftige Luftkampfsystem Future Combat Air System
 Supreme Council of the Armed Forces, englisches Akronym für den Oberster Rat der Streitkräfte in Ägypten

Abkürzung